KIU steht für:
 Kiunga Airport (Kenia) (IATA-Code), Flughafen von Kiunga (Kenia), Provinz Coast (Kenia), Kenia
 Kampala International University,  eine Hochschule in Kampala, Uganda
 Karakorum International University, eine Hochschule in Pakistan
 Kutaisi International University, eine Hochschule in Kutaissi, Georgien

kiu steht für:
 Nördliches Zaza (auch: Kirmanjki; ISO-639-3-Code), Varietät der Zaza-Sprache

Abkürzung